Benjamina je lahko:
 Benjamina (ime)
 976 Benjamina
 Ficus benjamina